Hien bezeichnet:
 Hien (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Bourbre

Hien ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hien (* 1956), deutscher Künstler
 Eckart Hien (* 1942), deutscher Jurist
 Hans Hien (1905–1984), deutscher Jurist
 Jonas Hien (* 1979), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Sami Hien (* 1997), burkinischer Fußballspieler
 Wolfgang Hien (* 1949), deutscher Soziologe und Gesundheitswissenschaftler